Příjmení Kokorin () má více nositelů:

 Alexandr Kokorin (* 1991), ruský fotbalový útočník, reprezentant
 Stanislav Kokorin (* 1990), ruský reprezentant ve sportovním lezení

Externí odkazy